— японский художник, один из ведущих мастеров укиё-э в Осаке в первой четверти XIX века.

Биография и творчество 
Настоящая фамилия художника — Асаяма (), он был также известен под именем Нуноя Тюдзабуро () и рядом псевдонимов (Кёгадо, Сэйёсай, Рансай, Росю). Его учителем был Суга Ранринсай. В начале своего творчества Ранъэйсай Асикуни стал известен как иллюстратор к книгам, изображающим актёров (якуся эхон). Благодаря Ранъэйсаю этот жанр стал моден в Осаке. Об этом свидетельствуют последующие совместные работы с такими мастерами, как Тоёкава Ёсикуни и , изготовленные под его руководством. Типичными для Ранъэйсая и его учеников стали гравюры-полиптихи из 8-10 частей.

В 1810-е годы Ранъэйсай Асикуни стал работать и со станковой гравюрой. В них он использовал нестандартный узкий вертикальный формат (33*22 см), использовавшийся им ранее в книгах. В таком формате выполнены его портреты актёров  и . С 1816 года Ранъэйсай перешёл к стандартному формату (37-25 см).

Литература 
 «Большая Российская энциклопедия» и проект «Япония сегодня».

Ссылки 

Художники Японии
Родившиеся в 1775 году
Умершие в 1820 году
Художники укиё-э
Персоналии по алфавиту